Точка Тарри  треугольника  является точкой из пересечения прямых, проходящих через вершины треугольника перпендикулярно соответствующим сторонам первого треугольника Брокара . Точка Тарри лежит на противоположном конце диаметра описанной окружности, проходящего через точку Штейнера.
В энциклопедии центров треугольника Кларка Кимберлинга точка Тарри обозначается как X(98).

История 
Точка так названа в честь .

См. также
 Описанная окружность
 Точка Штейнера
 Треугольник

Примечания

Замечательные точки треугольника